75002 peut désigner
 le code postal du  de Paris ;
 l’ancien code Insee de la commune d’Antony ;
 l’astéroïde 75002 (dénomination provisoire 1999 TM285), découvert le  par LINEAR.

Homonymie de nombre